

Presentación previa 
Nicolas Mahut fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Alexandre Sidorenko derrotó en la final a Igor Sijsling.

Cabezas de serie 

  Jan-Lennard Struff (Segunda ronda)
  Daniel Evans (Cuartos de final)
  Karen Jachanov (Segunda ronda)
  Luca Vanni (Primera ronda)

<ol start=5>
  Vincent Millot ''(Primera ronda)
  Igor Sijsling ''(Finalista)
  Egor Gerasimov  ''(Primera ronda)
  Quentin Halys ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Saint-Brieuc 2016